Garfield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Garfield Township (Arkansas)
 Garfield Township (Illinois)
 Garfield Township (Calhoun County, Iowa)
 Garfield Township (Clay County, Iowa)
 Garfield Township (Hancock County, Iowa)
 Garfield Township (Ida County, Iowa)
 Garfield Township (Kossuth County, Iowa)
 Garfield Township (Lyon County, Iowa)
 Garfield Township (Mahaska County, Iowa)
 Garfield Township (Montgomery County, Iowa)
 Garfield Township (Plymouth County, Iowa)
 Garfield Township (Pocahontas County, Iowa)
 Garfield Township (Sioux County, Iowa)
 Garfield Township (Kansas)
 Garfield Township (Bay County, Michigan)
 Garfield Township (Clare County, Michigan)
 Garfield Township (Grand Traverse County, Michigan)
 Garfield Township (Kalkaska County, Michigan)
 Garfield Township (Mackinac County, Michigan)
 Garfield Township (Newaygo County, Michigan)
 Garfield Township (Lac qui Parle County, Minnesota)
 Garfield Township (Polk County, Minnesota)
 Garfield Township (Antelope County, Nebraska)
 Garfield Township (Buffalo County, Nebraska)
 Garfield Township (Cuming County, Nebraska)
 Garfield Township (Custer County, Nebraska)
 Garfield Township (Phelps County, Nebraska)
 Garfield Township (North Dakota)
 Garfield Township (Oklahoma)
 Garfield Township (South Dakota)